Kuppendorf steht für folgende Orte:
Kuppendorf (Kirchdorf), ein Ortsteil von Kirchdorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
Ighiu (dt.: Kuppendorf), Kreis Alba, Siebenbürgen, Rumänien 
Ighiu (Harghita) (dt.: Kuppendorf), Kreis Harghita, Siebenbürgen, Rumänien